Futabasaurus es un género de plesiosaurio del Cretácico Superior que vivió en lo que ahora es Fukushima, Japón. Descrito y nombrado en 2006, fue asignado a la familia Elasmosauridae. La longitud era de cerca de 7 metros, y pesaba entre 3 a 4 toneladas. Futabasaurus es el primer elasmosáurido hallado en Japón. La especie tipo es F. suzukii. Futabasaurus suzukii fue nombrado por el nombre familiar del descubridor Suzuki, y "futaba" por el Grupo Futaba.Muchos de los huesos del holotipo muestran una aparente depredación o carroñeo por tiburones.

El nombre "Futabasaurus" también se refiere a un dinosaurio terópodo, que asimismo proviene del Cretácico Superior de Japón. Sin embargo, este dinosaurio no ha sido oficialmente nombrado, por lo que el dinosaurio "Futabasaurus" es un nomen nudum y el nombre se deja entre comillas cuando se aplica a este terópodo. El holotipo del dinosaurio no es el mismo que el del plesiosaurio Futabasaurus.

Descubrimiento 
Los primeros fósiles de Futabasaurus fueron hallados en el Miembro Irimazawa de la formación Tamayama, en el Grupo Futaba, en la prefectura de Fukushima en Japón, siendo datado de la zona de Inoceramus amakusensis de principios del Santoniense (Cretácico). Los fósiles fueron hallados por Tadashi Suzuki, un estudiante de escuela secundaria.

Características 
Una larga distancia entre las cuencas oculares y las fosas nasales.
Las clavículas e interclavículas están fusionadas y el borde anterior está curvado.
Un húmero relativamente largo.
Un fémur muy delgado con una impresión muscular significativa.

Clasificación
El siguiente cladograma muestra la posición de Futabasaurus dentro de Elasmosauridae siguiendo el análisis filogenético de Rodrigo A. Otero, 2016:

Referencias

Enlaces externos 

Elasmosauridae
Plesiosaurios del Cretácico Superior
Plesiosaurios de Asia